«Молода́я Гва́рдия» (Гарда Тынарэ, ) — общественно-политическая молодёжная организация партии «Партия социалистов Республики Молдова». Создана 12 декабря 2011 года.

История 
12 декабря 2011 года состоялся I съезд молодёжной организации Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) «Молодая Гвардия» (МГ). В рамках съезда руководящим органом «Молодой Гвардии» был избран Республиканский совет, состоящий из 41 человека. Республиканский совет включает в себя Координационный совет, состоящий из 9 членов — руководителей 9 департаментов, распределенных по сферам деятельности организации. В съезде приняли участие 348 делегатов со всех районов республики. Основу организации составили молодые политики.

В рамках Республиканского форума был избран руководящий орган Молодой Гвардии — Республиканский Совет, состоящий из 41 человека, представителей 21 районов. Это коллегиальный орган правления, который не имеет ни президента, ни вице-президентов. Советом разрабатывается политика, стратегия и тактика деятельности «Молодой гвардии», а его решения будут окончательными. Республиканский Совет включает в себя и Координационный совет, состоящий из 9 членов — руководителей девяти департаментов, распределенных по сферам деятельности.

В члены координационного совета вошли: Никита Цуркан, Владимир Односталко, Влад Батрынча, Марина Радван, Юрий Витнянский, Валентин Черный, Евгений Тукан и другие.

Первым руководителем был избран Антон Лядский.

12 октября 2014 года «Молодая гвардия» заявила о том, что 20 % партийного списка партии Партия социалистов Республики Молдова на парламентские выборы 2014 года отдано для молодёжи

Основными партийными наставниками МГ от ПСРМ являются Влад Батрынча и Владимир Односталко.

В 2012 году на II съезде «Молодая гвардия» председателем Координационного совета избрана Марина Радван, учрежден «Общественный совет» — состоящий из представителей шоубизнеса и молодёжных общественных организаций, а также «Политический совет» — состоящий из региональных руководителей отделений, под председательством Юрия Витнянского. Также учрежден «Департамент международных отношений» его руководителем стал член координационного совета МГ Республики Молдова, Никита Цуркан. Учреждён республиканский волонтёрский проект «Я помогу» — под руководством Домбровского Александра.

Со 27 по 29 июня 2012 года прошёл первый Международный молодёжный политический форум под названием «Молодежь без границ», организованный «Молодой гвардией Республики Молдова», для своих членов и активистов. В работе форума примут участие около 80 представителей молодежных неправительственных организаций Республики Молдова, а также эксперты и делегации из России и с Украины. В Вадул-луй-Водэ приедут представители «Молодой Гвардии Единой России» (г. Москва), Молодежного крыла «Партии регионов» — «Молодые регионы» (г. Киев), Молодежного крыла партии «Возрождение» (г. Тирасполь), Молодежного движения «Илери» из Гагаузии, «Молодежного парламента» из Кишинева, Ассоциации украинской молодежи в Республике Молдова «Злагода», Еврейского агентства «Сохнут», движения «Воевод» и др..

30 ноября 2014 года глава «Молодой гвардии» Марина Радван по партийным спискам ПСРМ была избрана депутатом парламентских выборах 2014 года.

В 2014 году, Молодую Гвардию возглавил Виктор Поляков.

Международная деятельность 
22 февраля 2016 года «Молодая Гвардия» подписала соглашение о сотрудничестве с всероссийской организацией «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА».

Руководство 
Первые руководители во главе Молодой Гвардии в разный период её деятельности:

 Виктор Поляков (с 2014 — по настоящее время)
 Радван Марина — (2013—2014 год)
 Лядский Антон — (2011—2013 год)

См. также 
 НАШИ
 Местные
 Россия молодая (РуМол)
 МедиаГвардия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Молодой Гвардии»

Общественные организации Молдавии